Тидеман () — немецкая фамилия:

 Тидеман, Адольф (1814—1876) — норвежский живописец
 Тидеман, Дитрих (Dietrich Tiedemann; 1748—1803) — немецкий философ
 Тидеман, Карл Людвиг Генрих (1777—1812) — прусский и российский офицер, участник наполеоновских войн.
 Тидеман, Людвиг (Ludwig von Tiedemann; 1841—1908) — немецкий архитектор.
 Тидеман, Ольга Николаевна (более известна под фамилией Ларионова; род. 1935) — советская русская писательница, одна из ярких фигур отечественной научной фантастики.
 Тидеман, Отто Григ (1921—2006) — норвежский предприниматель и государственный деятель, министр обороны Норвегии (1965—1970).
 Тидеман, Пётр Генрихович (1872—1941) — русский дипломат
 Тидеман, Фридрих (1781—1861) — немецкий зоолог, анатом, физиолог.

Примечания